Вулиця Ширшова — назва вулиць в різних містах України і Росії.

Вулиця Ширшова — вулиця у Луганську.
 Вулиця Ширшова — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Ширшова — вулиця в Одесі.

Колишні назви:
 Вулиця Ширшова — колишня назва вулиці Варшавської у Вінниці.
 Вулиця Ширшова — колишня назва вулиці Липинського у Дніпрі.

Вулиця Ширшова — вулиця у Москві.